Boris Altschuler, Boris Altschüler, Boris Altschuller oder Boris Altshuler ist der Name folgender Personen:

* Boris Abramowitsch Altschuler (1904–1994), russischer Regisseur und Drehbuchautor
 Boris Lwowitsch Altschuller (1926–1998), russischer Architekturhistoriker
 Boris Lwowitsch Altschuler (* 1939), russischer Physiker und Menschenrechtsaktivist
 Boris Altschüler (* 1943), lettisch-deutscher Mediziner, Maler und Schriftsteller
 Boris Altshuler (* 1955), russisch-US-amerikanischer Physiker

Boris Altschuler ist der wirkliche Name von:
 Boris Gorsew (1944–2015), russischer Schriftsteller